Helix vient du grec « spirale ». Le mot désigne notamment :
  est un genre d'escargots à coquille enroulée
 Helix est le nom de code OTAN de l'hélicoptère soviétique Kamov Ka-27
 Helix est un groupe de heavy metal canadien
 L'helix est une  partie de l'oreille externe
 Helix est une série télévisée américaine créée par Ronald D. Moore diffusée en 2014.
 The Helix est une salle de spectacle de Dublin située sur le campus de la Dublin City University
 Helix est un parcours de montagnes russes situé dans le parc d'attractions suédois Liseberg.
 Helix, un jeu vidéo sorti en 2008.
 Helix, un jeu vidéo sorti en 2014.
 Helix, une municipalité américaine située dans le comté d'Umatilla en Oregon.
Helix, un nouveau service d'Internet et IPTV de Vidéotron, basé sur la plate-forme X1 de Comcast.